Microcebus griseorufus — вид мышиных лемуров. Эндемик Мадагаскара.

Описание 
Цвет шерсти на спине светло-серый, на брюхе серовато-белый. Вдоль позвоночника светло-коричневая полоса от макушки до кончика хвоста. Морда серая, вокруг глаз коричневатая (полоса вокруг глаз образует перевёрнутую букву V), голова коричневато-серая, вибриссы чёрные.

Распространение 
Встречается повсеместно в южной и юго-западной части Мадагаскара. Предпочитает низинные леса, с высотой над уровнем моря не более 250 метров.

Образ жизни 
Предпочитает сухие галерейные леса. Вид симпатричен родственному Microcebus murinus. В рационе в сухой сезон древесные соки, во влажный сезон — в равной пропорции фрукты и древесные соки, а кроме того цветы и мелкие беспозвоночные. Брачный период приходится на сезон дождей (обычно между сентябрём и ноябрём). Беременность в дикой природе длится около 52 дней. Ежегодно самка рождает одного или двух детёнышей. Ночные животные, ведут одиночный образ жизни.

Статус популяции 
В 2008 году Международный союз охраны природы присвоил этому виду охранный статус «Не вызывает опасений» (). Несмотря на это, считается, что численность популяции сокращается ввиду уничтожения среды обитания.

Примечания 

Животные, описанные в 1910 году
Млекопитающие Мадагаскара
Эндемики Мадагаскара
Мышиные лемуры